Рашен-Ривер (), в буквальном переводе «Русская река».

 Рашен-Ривер — река в Калифорнии, США
 Рашен-Ривер — река на Аляске, США

См. также 
 Русская